Біва́к, також бівуа́к (, ) може означати:

Стоянка 
 Бівак — стоянка людей на ночівлю у природному середовищі
 Бівак — стоянка військ поза межами населених пунктів
 Холодний бівуак, Висячий бівуак, Сидячий бівуак — вимушений бівуак (ночівля) гірських туристів чи альпіністів на важкій ділянці маршруту.

Фільм 
 «Бівак» — німий фільм Жоржа Мельєса (1896).

Топонім 
 Бівуак — гора у хребті Титон у Скелястих горах (штат Вайомінг, США).